Kamba jezik može označavati:

Kamba (neklasificirani jezik), jezik iz Brazila.
Kamba (bantu jezik), jezik iz Kenije.